Historismus bezeichnet:

 Historismus, eine Stilrichtung in der Kunst, besonders der Architektur
 Historismus (Geschichtswissenschaft), eine Richtung in der Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie

Siehe auch:

 Historizismus
 historisierend